PG — акронім латинкою з літер "P" і "G", може означати:

 Patrologia Graeca (Грецька патрологія) — книжкове видання Отців Церкви.
 Проєкт Гутенберг (; gutenberg.org )— сайт і громадська ініціатива з оцифрування, архівування і поширення культурних творів.
Parental Guidance (дозволено під наглядом батьків) — віковий рейтинг кінопродукції.
 Private Gold — телевізійний порно-канал.